Кнут може да се отнася за:

 Кнут I Велики – датски, норвежки и английски крал;
 Кнут – бяла мечка в берлински зоопарк;
 собствено норвежко име, напр. Кнут Хамсун – нобелов лауреат за литература.